Дорфнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дорфнер, Альфонс (1911—1982) — бывший австрийский каноист.
 Дорфнер, Ханс (род. 1965) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника.